Буквиця — укрупнена заголовна літера розділу тексту.
 Буквиця — кириличне письмо, колись поширене в Боснії та Хорватії.
 «Буквиця» — мистецький проєкт Студії культури та мистецтв СПІРОГРАФ та Львівського обласного благодійного фонду ТОРБА, започаткований 2012 року у місті Львові, Україна.
 Буквиця лікарська — багаторічна трав'яниста рослина родини губоцвітих.
 Буквиця — рід рослин із родини губоцвітих.